Вольва — утворення на ніжці плодового тіла гриба, залишок велума
 Вольва — рід черевоногих молюсків родини Ovulidae

Топонім 

 Вольва — річка в Росії, притока Ками
 Вольва — річка в Росії, притока Кужви

Див. також 
 Вульва — зовнішні жіночі статеві органи
 Вельва — провісниця в скандинавській міфології
 Уельва — місто і муніципалітет на південному заході Іспанії
 Ульва — рід зелених водоростей родини Ульвові
 Volvo — шведський концерн